La saison 2012-2013 du Championnat de Hongrie de football (en hongrois OTP Bank Liga) est la  du championnat de première division de Hongrie (NB I). Cette compétition regroupe seize équipe, qui s'affronteront lors de 30 journées avec des matchs aller retour. Le tenant du titre est le DVSC-TEVA, les deux promus sont Eger et le MTK Budapest FC.

C'est le club du Győri ETO FC qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec dix points d'avance sur le Videoton FC et douze sur le Budapest Honvéd. Il s'agit du quatrième titre de champion de Hongrie du Gyõri, le premier depuis trente ans.

Qualifications européennes 
Le champion de Hongrie se qualifie pour le  de la Ligue des champions. Le vainqueur de la Coupe de Hongrie ainsi que le  et le  se qualifient pour les tours préliminaires de la Ligue Europa.

Les équipes de la saison 

À la fin de la saison 2011-2012, Zalaegerszegi TE et Vasas SC ont été relégués en NB II, la deuxième division hongroise.

Ces deux équipes ont été remplacées par les vainqueurs des deux groupes de la , Eger (groupe est) et le MTK (groupe ouest). Eger retrouve l'élite après 25 ans.

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Nul : 1 point
 Défaite : 0 point

mis à jour le 

Sources :
 Classement officiel
 fr.soccerway.com

Matchs

Résultats synthétiques

Bilan de la saison

Statistiques

Classement des buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Championnat de Hongrie de football
Football
Football
Hongrie